

Ньюберн — місто, штат Алабама
 Ньюберн — місто, штат Теннессі